Wak'a, Inca-godheid
 Huaca (geslacht), een geslacht van snuitkevers
 Huaca (Ecuador), hoofdstad van de gemeente San Pedro de Huaca